Kvačany ist der Name folgender Orte in der Slowakei:

 Kvačany (Liptovský Mikuláš), eine Ortschaft im Okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
 Kvačany (Prešov), eine Ortschaft im Okres Prešov, Prešovský kraj